Taihe Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taihe Xian (härad i Kina, Anhui), 
 Taihe Xian (härad i Kina, Jiangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar